Drei Farben

 ist eine Filmtrilogie von Krzysztof Kieślowski, siehe Drei-Farben-Trilogie
 sind die drei Grundfarben aus dem Bereich der Farbenlehre, siehe Dreifarbentheorie bzw. Farbtrio
 ist die deutsche Übersetzung der ehemaligen Rumänischen Nationalhymne, siehe Trei culori

Siehe auch:
 Schildpattmuster, Fellmuster bei Katzen
 Tricolore, Begriffsklärung
 Trikolore, dreifarbige Flaggen im Allgemeinen
 Drei-Farben-Haus, Stuttgarter Bordell